Национальный Первый дивизион ЮАР по футболу () — второй в структуре футбольных лиг дивизион в ЮАР. Контролируется Высшей Футбольной Лигой

Формат лиги

До сезона 2011/12 года 
Состояла из двух региональных равных по значимости дивизионов Внутреннего () и Прибрежного (), имеющих по восемь команд. По окончании сезона две выигравшие в своих дивизионах клубы играли между собой два матча за путевку в Премьер-лигу, проигравший из этого противостояния клуб попадал в новый переходный турнир, где играл матчи с командой, занявшей 15 место в Премьер-лиге, и с клубами со вторых мест региональных дивизионов лиги. Они образовывали полу-финальную стадию, с домашними и выездными матчами. Победитель из этих четырех команд получал право на участие в высшем дивизионе.

Новый формат 
По новому формату лига также состоит из 16 команд, но при этом не подразделяется на региональные дивизионы. Победитель лиги получает прямую путевку в Премьер-лигу, команды занявшие 2-е и 3-и места выявляют между собой победителя, который в свою очередь встречается с командой занявшей предпоследнюю строчку в высшей лиге.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт

ЮАР
2